

Istruzione 
Canada
 Trinity Western University – università del distretto di Langley, nella Columbia Britannica
Filippine
 Trinity University of Asia – università di Quezon City
Regno Unito
 Leeds Trinity University – università situata vicina a Leeds, Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Trinity University – università di San Antonio, nel Texas
 Trinity Washington University – università di Washington

Pagine correlate 
 Trinity College